Nogometni klub "Čikola" (NK "Čikola"; Čikola Kričke; Čikola) je bio nogometni klub iz Kričaka, Grad Drniš, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
Klub je pod imenom NK "Kričke" osnovan 1973. godine. Od 1986. godine se naziva NK "Čikola".  
klub je ligaški nastupao u "Općinskoj ligi Šibenik" ("Liga NSO Šibenik"; "Šibenska nogometna liga"), "Međuopćinskoj ligi Zadar-Šibenik", te "Dalmatinskoj ligi - Sjever".  
Za vrijeme Domovinskog rata Kričke se nalaze na okupiranom području Republike Hrvatske, hrvatsko stanovništvo je potjerano, a lokalni Srbi mijenjaju naziv kluba. te se kao takav natjecao u natjecanjima organiziranim na području tzv. RSK. 
Kričke su oslobođene u kolovozu 1995. godine u VRO Oluja. Većina srpskog stanovništva napušta mjesto, te takav klub prestaje s djelovanjem.

Uspjesi

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Kričke

Vanjske poveznice  
 zalagaonicazagreb.com, Stara značka NK Kričke Drniš 1973  
 facebook stranica Knin, jedno vrijeme

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 12681, god. XLIII, izdano 12. veljače 1986., str. 6 (Više od nogometa), preuzeto 9. kolovoza 2020. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 13364, god. XLIV, izdano 8. veljače 1988., str. 20 (Srce uz DOŠK-a), preuzeto 9. kolovoza 2020.
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 118  

Nogometni klubovi u Šibensko-kninskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Drniš